Plaats in Indonesië
 Muncang (Bodeh), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Muncang (Sodonghilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java